Buljo ist ein nordischer Familienname, Namensträger sind:
 Fred Buljo (* 1988), samisch-norwegische Musiker, Rapper, Joiksänger und Produzent
 Karen Anne Buljo (* 1964), samisch-norwegische Schriftstellerin und Lyrikerin

Siehe auch:
 Kill Buljo